Алекса́ндр Бу́ров:
 Буров, Александр Васильевич (род. 1958) — российский кинооператор.
 Буров, Александр Геннадьевич (род. 1975) — российский футболист.
 Буров (Бурд-Восходов), Александр Павлович (1876 — 1967) — российский писатель.
 Буров, Александр Петрович (1898 — 1967) — советский геолог.